Le mot cabinet (dérivant de cabane avec le suffixe -et, « petite pièce retirée) », désigne différentes choses :

Meuble 
 Cabinet, meuble dont toute la façade comporte des tiroirs, comportant parfois un piétement à colonnettes.

Pièce 
 Cabinet de travail (voir bureau) ; 
 Cabinet de curiosités, pièce, ou parfois meuble, où étaient entreposées et exposées des « choses rares, nouvelles, singulières » ;
 Cabinet d'aisances, dont le cabinet de chaise ;
 Cabinet de toilette, salle d'eau dans une habitation.

Bâtiment 
 Cabinet d'Histoire naturelle, dit aussi le « cabinet du roi », un bâtiment de nos jours disparu et situé autrefois au Jardin des plantes, à Paris.

Politique 
 Cabinet gouvernemental, ensemble des membres d'un gouvernement :
 en Australie, le Cabinet regroupe l'ensemble des principaux ministres du gouvernement. Il y a aussi des cabinets dans les États (cabinet du Queensland) ;
 aux États-Unis, le Cabinet regroupe les membres les plus importants de l'exécutif du gouvernement fédéral ;
 au Mexique, le Cabinet regroupe les membres les plus importants de l'exécutif du gouvernement fédéral ;
 au Royaume-Uni, le Cabinet est un organe de décision collective du gouvernement ;
 au Canada, le Cabinet est l'organe de décision collective du gouvernement fédéral ;
 Cabinet du président de la République française ;
 Cabinet ministériel, ensemble de ses collaborateurs politiques, par opposition à l'administration de son ministère ;
 Sur le même modèle, les maires de grandes villes et les présidents de grandes collectivités, les préfets, d'autres hauts fonctionnaires disposent d'un cabinet formé de leurs collaborateurs les plus proches ;
 Kitchen cabinet, rassemblement officieux de conseillers proches d'un chef de gouvernement ou d'un président, en parallèle d'un cabinet gouvernemental officiel ;
 Cabinet noir, en France, expression désignant un service de renseignement pour le compte des gouvernants ;
 Cabinet du roi, service administratif des rois de France qui, composé de domestiques, faisait partie de l'administration dite de la « Maison du Roi » ;

Informatique 
 Cabinet est un format de fichiers d'archives compressés de Microsoft, portant l'extension .CAB.